Powiat Lubowla (słow. okres Stará Ľubovňa) – słowacka jednostka podziału administracyjnego znajdująca się w kraju preszowskim na obszarze historycznych regionów Szarysz i Spisz. Powiat Lubowla zamieszkiwany jest przez 53 034 obywateli (w roku 2011), zajmuje obszar 624 km². Średnia gęstość zaludnienia wynosi 84,98 osób na km². Miasta: Podoliniec i powiatowa Lubowla.

Demografia 
Narodowość 2001-2011 według spisu powszechnego.

Wyznanie 2001-2011.

Język ojczysty w 2011 roku według spisu powszechnego.

Przypisy 

 
Lubowla